De DKB Handball-Bundesliga 2018/19 is het 53e seizoen van de hoogste Duitse handbalcompetitie voor mannenteams.

SG Flensburg-Handewitt werd gekroond als kampioen van Duitsland. SG BBM Bietigheim en VfL Gummersbach degradeerden na dit seizoen terug naar de 2. Handball-Bundesliga.

Opzet 
In de DKB Handball-Bundesliga spelen achttien teams tegen elkaar. Elk teams speelt in totaal 34 wedstrijden. Zowel thuis al uitwedstrijden.

 Het team met de meeste punten, na 34 wedstrijden is kampioen van Duitsland.
 Indien de punten hetzelfde als de nummer 2. Wordt er gekeken naar het doelsaldo. 
 De nummer 1 en 2 zijn gekwalificeerd voor de Champions League.
 De nummers 3 t/m 6 zijn gekwalificeerd voor de European League.
 De nummers 17 en 18 degraderen naar de 2. Handball-Bundesliga.

Teams

Stand

Uitslagen

Statistieken

Topscoorders

Zie ook 
 Handball-Bundesliga (vrouwen) 2018/19

Handball-Bundesliga
Handbal in 2018
Handbal in 2019